Optimus Prime, een personage uit het Transformersuniversum
 Tesla Optimus, een menselijke robot van Tesla
 LG Optimus, een serie van smartphones van LG
 Nvidia Optimus, een technologie voor grafische kaarten